

Швейцарія 
 Отерів () — місто в Швейцарії, кантон Невшатель.
 Отерів () — місто в Швейцарії, кантон Фрайбург.